Storgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Storgrund, Vasa, Österbotten,  (6 ha)
 Storgrund (Bergögaddarna, Malax), Österbotten,  (14 ha)
 Storgrund (vid Åminne, Malax), Österbotten, 
 Storgrund, Sastmola, Satakunta, 
 Storgrund, Eckerö,  (10 ha)
 Storgrund (Lemland, Åland),

Se även 
Storgrundet
Storgrynnan
Lillgrund
Smågrund

Robotskapade Finlandförgreningar